Moon Over Miami peut désigner

 Soirs de Miami, une comédie musicale américaine de 1941 ;
 , une chanson de Ray Charles extraite de l'album The Genius Hits the Road de 1960 ;
 Coup de foudre à Miami, une série télévisée américaine de 1993.